Сулия (, гуах. Suuria) — многозначный термин.

 Сулия — один из 23 штатов Венесуэлы.
 Сулия —  река на севере Южной Америки, приток реки Кататумбо. 
 Сулия — венесуэльский футбольный клуб из города Маракайбо.